Władysław Wolski (1901–1976) – polski działacz komunistyczny, minister administracji publicznej, członek Komitetu Centralnego PZPR. 
 Władysław Wolski (1923–1991) – działacz rad narodowych, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Szczecina. 
 Władysław Wolski – polski dziennikarz i działacz emigracyjnej PPS.